Сисьмадмас (устар. Сысь Мадмас) — река в России, течёт по территории Удорского района Республики Коми. Левый приток реки Малая Лоптюга.

Длина реки составляет 10 км.

Генеральным направление течения является северо-восток.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мезень от истока до водомерного поста у деревни Малонисогорская. Речной бассейн реки — Мезень.

Код объекта в государственном водном реестре — 03030000112103000043834.

Примечания 

Бассейн Мезени
Реки Удорского района